Александр Константинович Волнин () — русский писатель, историк и педагог, Заслуженный учитель РСФСР (1940); организатор и первый директор Полтавского учительского института (ныне Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко).

Биография 
Родился 25 августа 1872 года в городе Ростове Ярославской губернии в семье священника Борисоглебской церкви Ростова.

Образование 
В 1887 году окончил Ростовское духовное училище, в 1893 году — Ярославскую духовную семинарию, в 1897 году — Московскую духовную академию (со степенью кандидата богословия и правами магистранта). Магистерская диссертация (была доработкой его кандидатского сочинения) «Мессия по изображению пророка Исаии» (Киев, 1908) была защищена в январе 1911 года.

Деятельность 
В 1897—1898 годах Александр Волнин работал учителем в Ростово-Димитриевском духовом училище, в 1898—1900 годах преподавал основное, догматическое и нравственное богословие в Псковской духовной семинарии, а с 1900 года — в Киевской Духовной семинарии. В 1910 году он стал директором Великосорочинской учительской семинарии им. Н. В. Гоголя (Миргородский уезд Полтавской губернии). В 1914—1917 годах Александр Константинович Волнин был директором Полтавского учительского института, где в чине статского советника преподавал педагогику и логику. В этом институте учился Антон Семенович Макаренко, который впоследствии говорил о А. К. Волнине:

«… Он был всегда настоящим человеком и … воспитывал в нас лучшие человеческие стремления.»

В июле 1917 года Министерством народного просвещения было подписано постановление об организации Новониколаевского учительского института (город Новониколаевск, Ново-Николаевский уезд, Томская губерния). Его открытие состоялось в октябре 1917 года под руководством Александра Волнина. Здесь он некоторое время успел проработать преподавателем логики, психологии и педагогики после Октябрьской революции до ликвидации института в 1920 году.

В 1921—1925 годах, работал преподавателем Вятского педагогического института имени В. И. Ленина (ныне Вятский государственный гуманитарный университет), где стал основателем кафедры педагогики и психологии. В 925 году был секретарём редакции журнала «Путь просвещения», выходящего в Вятке (редактор Н. А. Дернов).

В 1925 году Волнин переехал в Москву и преподавал на рабфаке Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской. Руководил отделом образования в правлении Северной железной дороги. С 1927 года был преподавателем русского языка  Ярославской железной дороги.

Умер в 1942 году в Москве. Был похоронен на кладбище Донского монастыря.

В архивах Центрального исторического архива Москвы находится личное дело студента А. К. Волнина (Ф. 229. Оп. 4. Док. 771).

Труды 
Александр Константинович Волнин был автором ряда работ, в числе которых:
 Народные воззрения на святых и на церковные праздники с точки зрения христианского учения о почитании святых и праздников. 1904.
 Об отношении русского народа к войне. 1905.
 Христианское учение о благотворительности и современные стремления к равномерному распределению благ земных. 1907.
 Мессия по изображению пророка Исаии. 1908.
 Святитель Димитрий, митрополит Ростовский. 1909.
 Учащие и учащиеся на торжестве открытия памятника Н. В. Гоголю в м. Сорочинцах 28 августа 1911. 1912.

Награды 
 Имел награды Российской империи: ордена Св. Анны и Св. Станислава II и III степеней.
 6 сентября 1940 года в числе первых 25 учителей ему было присвоено звание Заслуженного учителя РСФСР.

Семья 
Был женат на Лидии Дамиановне (урожденная Макаровская). В семье родились: сыновья Борис (1906) и Алексей (1909), а также дочь Наталья (1912).

Примечания

Ссылки 
 Волнин Александр Константинович
 А. К. Волнин — основатель кафедры педагогики Вятского института народного образования
 Волнин Александр Константинович
 ВО́ЛНІН Олександр Костянтинович

Выпускники Ярославской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Кандидаты богословия
Педагоги
Преподаватели Псковской духовной семинарии
Преподаватели Киевской духовной семинарии
Преподаватели Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко
Статские советники
Преподаватели Вятского государственного университета
Похороненные на Донском кладбище